CFDT est un sigle qui peut faire référence à :

 Confédération française démocratique du travail
 Compagnie française pour le développement des fibres textiles, aujourd'hui Groupe Geocoton Advens
 Chemins de fer départementaux du Tarn